Рупрехт фон Пфалц-Зимерн () може да се отнася за:

 Рупрехт фон Пфалц-Зимерн (1420–1478), княжески епископ на Страсбург
 Рупрехт фон Пфалц-Зимерн (1461–1507), княжески епископ на Регенсбург